Théra může znamenat:

 Théra (ostrov) – ostrov v Řecku
 Théra (souostroví), též Santorini či Santorin – souostroví v Řecku

 Théra (regionální jednotka) – regionální jednotka v Řecku
 Théra (obec) – obec v Řecku
 Théra (obecní jednotka) – obecní jednotka v Řecku
 Théra (město) – město a komunita v Řecku

Související rozcestník 
 Santorini (rozcestník)